Plusieurs collections institutionnelles s'appellent « musée Picasso », du nom du peintre Pablo Picasso. Ce sont notamment :

Allemagne 
 Musée d'art Pablo Picasso de Münster

France 
 Musée Picasso (Antibes)
 Musée Picasso (Paris) 
 Musée Picasso (Vallauris)

Espagne 
 Musée Picasso (Barcelone)
 Musée Fran Daurel, Poble Espanyol (Barcelona) 
 Musée Picasso (Horta de Sant Joan)
 Musée Picasso (Madrid)
 Musée Picasso (Malaga)

Suisse 
 Musée Picasso (Lucerne)

Voir aussi